Allium acutum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium acutum descrita por Spreng. es el Allium schoenoprasum de L.
Allium acutum descrita por Omelczuk es el Allium cyrilli subsp. cyrilli

Referencias